Джумаев — фамилия; имеет женскую форму Джумаева.
 Джумаев, Зарип (род. 1992) — туркменский боксёр-любитель.
 Джумаев, Марат Рустамович (род. 1976) — узбекский шахматист, гроссмейстер.
 Джумаев, Сайдали (1914 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Джумаев, Сапар (1918—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Джумаева, Огульгельды (1913—1977) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.